Der Kanton Fronsac war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Libourne, im Département Gironde und in der Region Aquitanien.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 4. März 1790 im Zuge der Einrichtung der Départements als Teil des damaligen Distrikts Libourne gegründet.

Mit der Gründung der Arrondissements am 17. Februar 1800 wurde der Kanton als Teil des damaligen Arrondissements Libourne neu zugeschnitten.

Siehe auch: Geschichte Gironde und Geschichte Arrondissement Libourne.

Gemeinden 
Der Kanton Fronsac vereinte 18 Gemeinden und zählte 16.311 Einwohner (Stand: 2012):

Fronsac
Gegründet 1790
Aufgelöst 2015